– japoński skoczek narciarski. Jego najwyższym miejscem w klasyfikacji generalnej Pucharze Świata była 47. pozycja w sezonie 2002/2003. Największe osiągnięcie Takano w pojedynczych zawodach PŚ to 9. miejsce w Willingen w 2003.

W Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme w 2003 zajął 26. miejsce na normalnej skoczni.

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 26. miejsce (K-95)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Sankt Moritz – 26 grudnia 2001 (1. miejsce)
  Engelberg – 28 grudnia 2001 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Park City – 25 lipca 2003 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983